Рочфорд ():

 Рочфорд — город в Англии, в Эссексе.
 Рочфорд — населённый пункт в Англии, в Вустершире.
 Рочфорд — населённый пункт в Австралии, в штате Виктория.

Фамилия 
 Рочфорд, Джон-Поль (род. 2000) — тринидадский футболист.
 Рочфорд, Эдмунд Бёрк (род. 1949) — американский социолог и религиовед.